Ettore Cozzani – editore, scrittore e saggista italiano
María Belén Rodríguez Cozzani (meglio nota come Belén Rodriguez) –  showgirl, conduttrice televisiva e modella argentina
Vincenzo Cozzani – marinaio e partigiano italiano
 Teatro Cozzani

Pagine correlate
 Cozzano (disambigua)